Karsli bzw. Karslı ist der Familienname folgender Personen:

 Jamal Karsli (* 1956), deutscher Politiker und Dolmetscher syrischer Abstammung
 Özkan Karslı (* 1978), türkischer Fußballspieler